Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie wiosna 1976 były trzydziestymi dziewiątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Dinamo Mińsk i Krylja Sowietow Kujbyszew. Sezon składał się tylko z rundy wiosennej. Mistrzowski tytuł po raz 11-sty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Arkadi Andreasjan z Аrаrаtu Erywań, który zdobył 8 goli.

Tabela końcowa sezonu  

Uwaga:
 Wynik meczu Dynamo Kijów - Dynamo Tbilisi 1:0 został anulowany z powodu występu niezarejestrowanego piłkarza z Kijowa. Zwycięstwo przez walkower uznano dla drużyny z Tbilisi.

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim